Клаусура 1992 () — вторая половина 62-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1991/92 на rsssf.com 

1992
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1992 году